
Molekulska formula -{C6H6N2O2}- se može odnositi na:
 Urokanska kiselina
 2-Nitroanilin
 3-Nitroanilin
 4-Nitroanilin